Mollerup är ett danskt efternamn, som burits av bland andra:

 Herman Andreas Mollerup (1798–1886), dansk domare och politiker
 Johannes Mollerup (1872–1937), dansk matematiker
 William Mollerup (1846–1917), dansk historiker och museiman

Danska efternamn